Questa voce raccoglie un approfondimento sui gironi A, B e C dell'edizione 2020-2021 della Serie B.

Girone A

Squadre partecipanti 

Sottogirone A1

Sottogirone A2

Regular season

Sottogirone A1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone A2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Girone B

Squadre partecipanti 

Sottogirone B1

 II

Sottogirone B2

 II

Sottogirone B3

Prima fase regular season

Sottogirone B1

Risultati

Classifica

Sottogirone B2

Risultati

Classifica

Sottogirone B3

Risultati

Classifica

Seconda fase regular season

Sottogirone B4

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone B5

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone B6

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone B7

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Girone C

Squadre partecipanti 

Sottogirone C1

Sottogirone C2

Regular season

Sottogirone C1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone C2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2021
 2020-2021